Возз'єднання — повторне об'єднання.

Історія 
 Возз'єднання українських земель
 Возз'єднання Закарпаття із ЗУНР
 Возз'єднання Німеччини
 Возз'єднання Данії і Шлезвігу — данська назва Шлезвігських плебісцитів 1920 року.
 Возз'єднання України з Росією (видання)
 Міацум

Інше 
 Возз'єднання у Відні
 Вулиця Возз'єднання
 Возз'єднання (фільм)